William Jones může být:

 William Jones (soudce) (1566–1640) – velšský soudce a politik
 William Jones (matematik) (1675–1749) – velšský matematik
 William Jones (básník) (1726–1795) – velšský básník
 William Jones (filolog) (1746–1794) – anglický filolog
 William Jones (chartista) (1809–1873) – anglický radikál, chartista
 William Jones (1902–1982) – americký boxer proslulý jako Gorilla Jones